Медве́дько — українське прізвище. Може походити від слова «медвідь».

Персоналії 
 Медведько Андрій Олександрович (* 1989) — український громадський діяч, один із головних підозрюваних у справі вбивства Олеся Бузини.
 Медведько Олександр Іванович (* 1955) — український державний діяч, колишній Генеральний прокурор України.

Примітки 

Українські прізвища